Saint James steht für:

 Saint James (Rum), eine Rummarke aus Martinique

Saint James oder St. James ist der Familienname folgender Personen:
 David St. James (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Eddie St. James (* 1962), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Komponist
 Lyn St. James (* 1947), US-amerikanische Autorennfahrerin
 Margo St. James (1937–2021), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Rebecca St. James (* 1977), australische Sängerin
 Susan Saint James (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin
 Synthia Saint James (* 1949), US-amerikanische Illustratorin

Saint James, Saint-James oder St. James ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kanton Saint-James, Normandie, Frankreich
 Saint James (Barbados), Parish (Bezirk) auf Barbados
 Saint James Parish, Parish auf Jamaika
 St. James Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana, Vereinigten Staaten
 St. James Township, Verwaltungseinheiten

Orte:
 Saint James (Illinois),  Ortschaft im Fayette County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Saint James (Louisiana),  Ortschaft im Bundesstaat Louisiana, Vereinigten Staaten
 Saint-James (Manche), Gemeinde in der Normandie, Frankreich
 St. James (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Saint James (Minnesota), Ortschaft im Bundesstaat Minnesota, Vereinigten Staaten
 St. James (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Saint James (Missouri), Ortschaft im Bundesstaat Missouri, Vereinigten Staaten
 St. James (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. James (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten
 Saint James (New York), Ortschaft im Bundesstaat New York, Vereinigten Staaten
 St. James (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. James (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. James (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Saint-James (Saint-James), gleichnamiger Ortsteil einer Großgemeinde in der Normandie, Frankreich

Ortsteile:
 Saint James (Port of Spain), Stadtteil von Port of Spain, Trinidad und Tobago
 St. James’s, Stadtteil in der City of Westminster, London, Vereinigtes Königreich
 St James, Stadtteil von Perth, Australien

Bauten:
 St James’s Palace, Londoner Königspalast
 Jakobskirche, Kirchen

Siehe auch:
 Great Saint James
 Little Saint James
 Saint-Jacques
 San Giacomo
 Sankt Jakob